Miejscowości w Polsce:
 Polubicze Dworskie
 Polubicze Wiejskie Drugie
 Polubicze Wiejskie Pierwsze